Guess Who’s Back? — микстейп американского рэпера 50 Cent, выпущенный 26 апреля 2002 года на независимом лейбле Full Clip Records в Соединенных Штатах Америки. Это его первый официальный релиз после его альбома Power of the Dollar, который так и не вышел. Продюсерами альбома стали Trackmasters, DJ Clark Kent, Sha Money XL, Red Spyda, Terence Dudley. Guess Who’s Back? получил в целом положительные отзывы от музыкальных критиков и занял 28 место в американском чарте Billboard 200.

Об альбоме 
В основном, в сборник вошли треки, не попавшие в альбом Power of the Dollar. Образ обложки альбома позже был использован в видеоклипе на песню 50 Cent «Piggy Bank». Альбом был записан в Канаде до того, как 50 Cent попал в «чёрный список» звукозаписывающих лейблов. По состоянию на май 2004 года, альбом был продан тиражом более 400 000 копий в Соединённых Штатах.

После выпуска альбома, рэпера 50 Cent заметил Эминем, который послушал копию альбома через адвоката 50 Cent, работавшего с менеджером Эминема, Полом Розенбергом, и вскоре он подписал контракт с Interscope Records.

Треки «U Not Like Me» и «Life’s on the Line» вскоре были включены в дебютный альбом 50 Cent Get Rich or Die Tryin' (2003).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Guess Who’s Back? at Discogs
 50 Cent: Guess Who’s Back? Lyrics

Альбомы 50 Cent
Дебютные микстейпы
Микстейпы 2002 года